Список історичних населених місць Львівської області — витяг із Списку історичних населених місць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878 .

Львівська область
Історія Львівської області
Населені пункти Львівської області
Списки:Списки історичних населених місць України